Подъелье — название населённых пунктов в России:

 Подъелье — деревня в Волховском районе Ленинградской области.
 Подъелье — деревня в Кимрском районе Тверской области.